«Игры, в которые играют люди» () — десятая серия первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение», премьера которого состоялась 11 ноября 2008 года (вторник). Режиссёр — Венди Станцлер по сценарию Кристин Лонг, на основе персонажей, созданных Дарреном Старом. Автор идеи — Роб Томас, создатель успешного сериала «Вероника Марс».

Премьера эпизода в России состоялась 16 февраля 2010 года на канале Муз-ТВ.

Сюжет 

Слухи о романе Кимберли и Райана распространяются по школе. Гарри заменяет Райана, а Наоми решает отомстить Энни, разрушив празднование её шестнадцатилетия. Келли возвращается в Беверли-Хиллз, раз и навсегда расставшись с Диланом. От Сильвер она узнаёт о том, что Райана якобы уволили за растление Кимберли. Наоми воплощает свой коварный план, не давая Энни возможности подруге сказать ей правду об отношениях с Итаном. Прогуливаясь по магазинам в поисках платья для вечеринки, Наоми находит номер Джейсона — бывшего парня Энни из Канзаса. Сильвер пишет в своём блоге статью о Райане. Адрианне кажется, что Навид отдаляется от неё. Келли не понимает, почему Гарри так безразличен к ситуации Райана, и пытается поговорить с Кимберли как школьный психолог, но девушка отказывается. Вернувшись домой, Энни застаёт в бассейне Джейсона. Его пригласила Наоми.

Адрианна приезжает к Навиду, чтобы откровенно поговорить с ним, и, в итоге, знакомится со всей семьёй Ширази, которые очень тепло встречают девушку. Кимберли просит прощения у Райана за то, что вынуждена была поставить мужчину в такое положение. Во время праздничного обеда Наоми делает всё возможное, чтобы вызвать с помощью Джейсона ревность Итана по отношению к Энни. Ребята узнают, что Джейсон планирует поступить в Калифорнийский университет. Кимберли ловит дилера Эрика и приказывает ему представить её своему боссу. Встретившись вечером в ванной с Энни, Джейсон целует её. Наступает день шестнадцатилетия Энни. Навид признаётся Адрианне, что он — девственник. Итан ссорится с Энни, а Кимберли хватает с поличным наркобарона, распространяющего наркотике в школе Западного Беверли. Табита выступает в качестве ведущей на вечеринке по случаю Дня Рождения.

Расстроенная Энни выходит подышать свежим воздухом на крыльце дома, и там встречает Итана, который просит прощения у возлюбленной. Наоми наблюдает за ними из окна и показывает Джейсону, как Энни и Итан целуются. Келли приходит навестить Райан — она предлагает начать всё сначала, но появляется Кимберли, и Келли понимает, что между ними что-то есть. Вернувшись в дом, Энни застаёт Наоми, целующейся с Джейсоном. Расстроенная Энни говорит с Джейсоном, который замечает, что она изменилась. После ухода юноши, Энни вызывает Наоми на разговор. Они ссорятся, разорвав дружбу, и в этот момент во дворе дома появляется молодой человек в форме, назвавшийся Шоном — сыном Гарри Уилсона и Трейси Кларк.

В ролях

Факты 

 Слоганы эпизода: «Surprises... Expect Unexpected...» и «Get Ready For The «Ex Games».

 В сцене, где Энни разговаривает с Джейсоном в ванной можно заметить, что рубашка пижамы девушки то застёгнута до самого верха, то немного расстёгнута.

 Этот эпизод посвящён памяти Рона Куни ().

 Когда Наоми берёт телефон Энни, чтобы найти номер Джейсона, можно заметить, что номер юноши имеет код Канзаса, а не Вичиты, откуда приехали главные герои; больше всего номеров с кодом 323. Технически, это код Беверли-Хиллз, который используется в небольшой части города, именуемой «смежным Беверли-Хиллз». Состоятельные люди живут в части города код которой 310. Считается, что большинство студентов живёт именно в этой части с кодом 310.

 «Games People Play» — название песни, написанной и исполненной Джо Саута для его дебютного альбома «Introspect».

 Интересно, что в период выхода этого эпизода, зрители могли набрать номер Джейсона — 913-709-0409 — и услышать, как Наоми приглашает юношу на День Рождения Энни. Однако сейчас, номер не работает.

 Энни говорит Итану, что она начала встречаться с Джейсоном в 8 классе — последняя ступень средней школы, затем следуют выпускные классы в старшей классе. Правда её слова не очень совпадают с тем, что сказала Дебби дочери во время их разговора в 5 эпизоде: Дебби говорит, что у Энн было много молодых людей, в которых она быстро влюблялась, а затем также быстро с ними расставалась.

 Список телефонных контактов Энни: Ральфи () 323-555-0169 (это же имя появляется в списке Бренды), Папа — 323-555-0120, Диксон — 323-555-0177, Джейсон — 913-709-0409. Странно, что первым стоит имя Ральфи, а остальные имена стоят в алфавитном порядке, а номера Итана, который должен стоять между телефонами Гарри и Диксона, нет вообще. Тем более странно, если учесть, что Итан — парень Энни.

Музыка эпизода 

Список композиций, звучавших в эпизоде, опубликован на официальном сайте сериала:

 «Thunder» в исполнении Boys Like Girls (Сцена: начало эпизода, Наоми идёт по школе).

 «Never Be Your Baby» в исполнении Will Dailey (Сцена: Наоми и Энни в магазине).

 «Neon Beanbag» в исполнении Stereolab (Сцена: Энни приходит домой, где встречает Джейсона).

 «Kurdestan» в исполнении Jamshid (Сцена: Адрианна приезжает в дом семейства Ширази).

 «Vegetable Car» в исполнении Джошуа Радина (Сцена: Райан и Кимберли разговаривают по телефону).

 «Avalin Negah» в исполнении Jamshid (Сцена: Адрианна ужинает с семьёй Навида).

 «Heartless» в исполнении Канье Уэста (Сцена: Джейсон ужинает с ребятами).

 «Hit Me With Your Best Shot» в исполнении Джессики Уолтер (из репертуара Pat Benatar) (Сцена: Табита поёт под караоке на вечеринке Энни).

 «Peace Of Mind» в исполнении Will Dailey (Сцена: Итан дарит Энни подарок; Джейсон и Наоми видят, как Итан и Энни целуются).

 «When The Saints Go Marching In» в исполнении Тристана Уайлдза и Джессики Строуп (Сцена: конец эпизода, Диксон и Сильвер поют под караоке).

Критика 

В день премьеры в США эпизод посмотрели 2,72 млн зрителей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Игры, в которые играют люди на сайте TV.Com

Беверли-Хиллз, 90210